Leu moldau, moneda de Moldàvia
 Leu romanès, moneda de Romania
 Leu, abreviatura de l'aminoàcid leucina
 Leu (Dolj), municipi de la Província de Dolj, a Romania
 LEU, sigles de Low-Enriched Uranium o urani de baix enriquiment, vegeu urani enriquit.
 LEU, codi IATA de l'Aeroport de la Seu d'Urgell.